Кировский — посёлок в Красноармейском районе Самарской области. Административный центр сельского поселения Кировский.

История 
В 1973 г. Указом Президиума ВС РСФСР поселок Зайцевский переименован в Кировский.

Население

Примечания 

Населённые пункты Красноармейского района (Самарская область)